«Грустная песня» () — музыкальная комедийная драма, снятая режиссёром Чарльзом Уолтерсом в 1953 году. Сценарий, написанный Джоном Майклом Хейсом и Жаном Лустигом, был основан на рассказе «Почему я должна плакать?» Иды Уайли. Главные роли исполнили Джоан Кроуфорд и Майкл Уайлдинг.

Марджори Рэмбю была номинирована за лучшую женскую роль второго плана на 26-ой церемонии премии «Оскар».

Сюжет

В ролях 
 Джоан Кроуфорд — Дженни Стюарт
 Индия Адамс — вокал
 Майкл Уайлдинг — Тай Грэм
 Гиг Янг — Клифф Уиллард
 Марджори Рэмбю — миссис Стюарт
 Гарри Морган — Джо Деннер
 Дороти Патрик — Марта
 Джеймс Тодд — Филипп Нортон
 Юджин Лоринг — Джина
 Пол Гилфойл — Монти Рольф
 Бенни Рубин — Чарльз Мэйлор
 Питер Чонг — Питер
 Мейди Норман — Анна
 Нэнси Гейтс — Селии Стюарт
 Крис Уорфилд — ''Чак Питерсм

Музыкальные номера 
 «You’re All the World to Me» — Кроуфорд/Уайлдинг
 «Follow Me» — Кроуфорд
 «Two-Faced Woman» (outtake) — Кроуфорд
 «You Won’t Forget Me» — Кроуфорд
 «Two-Faced Woman» — Кроуфорд/хор
 «Tenderly» — Кроуфорд

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1953 года
Музыкальные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы об актёрах
Экранизации рассказов